Kuancheng bezeichnet:

 Kuancheng (Chengde), Autonomer Kreis der Mandschu in der chinesischen Provinz Hebei
 Kuancheng (Changchun), Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Jilin
 Kuancheng (Großgemeinde), Großgemeinde im gleichnamigen Autonomen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei